Xiangcheng (项城) est une ville de la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Xiangcheng (襄城) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine, à ne pas confondre avec la ville de cette province portant le même nom ;
 Le xian de Xiangcheng (乡城) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine ;
 Le district de Xiangcheng (芗城) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine ;
 Le district de Xiangcheng (襄城) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le district de Xiangcheng (相城) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.

Homonymie de toponyme